Luise von Sachsen (oder Louise, Luisa, Louisa) ist der Name folgender Personen:
 Luise von Sachsen-Hildburghausen (1794–1825), Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen und Herzogin von Nassau
 Luise von Sachsen-Meiningen (1752–1805), Prinzessin von Sachsen-Meiningen und Landgräfin von Hessen-Philippsthal-Barchfeld

 Louise von Dänemark (1726–1756), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Luise von Hessen-Darmstadt (1757–1830) (1757–1830), durch Heirat Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Louise Eleonore zu Hohenlohe-Langenburg (1763–1837), Herzogin und von 1803 bis 1821 Regentin von Sachsen-Meiningen
 Louise Marie Amélie Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha, Prinzessin von Belgien, siehe Louise von Belgien
 Luise Charlotte zu Mecklenburg (1779–1801), durch Heirat Erbherzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Louise, Duchess of Argyll (1848–1939), Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha
 Louise von Großbritannien und Irland (1867–1931), Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha
 Luise Margareta von Preußen (1860–1917), durch Heirat Angehörige des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha
 Luise Elisabeth von Württemberg-Oels (1673–1736), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Merseburg
 Luise von Österreich-Toskana (1870–1947), durch Heirat Kronprinzessin von Sachsen

siehe auch
 Maria Luisa von Bourbon-Parma (1802–1857), durch Heirat Prinzessin von Sachsen.